Los términos Sadi y Sadí hacen referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
 Sadi o Sa'di, poeta persa.
 Sadí de Buen Lozano, científico español.
 Sadi Melo, político chileno.
 Nicolas Léonard Sadi Carnot, ingeniero francés fundador de la Termodinámica.
 Marie François Sadi Carnot, presidente de la Tercera República de Francia.

Además
 SADI-S, técnica quirúrgica